Larisa Neiland e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Steffi Graf e Gabriela Sabatini 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Helena Suková (semifinali)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (finale)
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (secondo turno)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Janine Tremelling (primo turno)
 Jenny Byrne /  Liz Smylie (primo turno)
 Elise Burgin /  Hana Mandlíková (terzo turno)

 Manon Bollegraf /  Eva Pfaff (secondo turno)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Jo Durie /  Mary Joe Fernández (secondo turno)
 Tine Scheuer-Larsen /  Catherine Tanvier (quarti di finale)
 Beth Herr /  Candy Reynolds (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Claudia Porwik (primo turno)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (terzo turno)
 Terry Phelps /  Raffaella Reggi-Concato (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1989